Моха́ве () — пустеля на південному заході Сполучених Штатів Америки. Нижче наведений список міст, що розташовуються на території пустелі.

Список

Див. також 

 Мохаве (пустеля)

Примітки

Посилання 

 Міста та містечка пустелі Мохаве

Списки міст США